Аркін () — прізвище.

 (1904—1967) — симфонічний диригент, композитор.

  () — село в шагрестані  (Зенджан, Іран).
  () — село в шагрестані  (Зенджан, Іран).